Рю () — корейське прізвище.
 Рю Син У — південнокорейський футболіст.
 Рю Сон Мін — південнокорейський репер.
 Рю Су Йон — південнокорейський актор.
 Рю Хан Су — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Рю Хва Йон — південнокорейська акторка та співачка.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища